Василий Андреевич Ливенцов (1914—2004) — казахский советский партийный деятель. Герой Социалистического Труда (1981). Первый секретарь Чимкентского обкома КП Казахстана (1962—1971), первый секретарь Актюбинского обкома КП Казахстана (1971—1985). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 7-11 созывов (1966—1989) от Актюбинской области (11-й созыв).

Биография 
Родился 16 января 1914 года в селе Белые Воды Сырдарьинской области (ныне село Аксукент, Южно-Казахстанская область, Казахстан).

После окончания в 1935 году Алма-Атинского сельскохозяйственного института работал участковым агрономом, старшим агрономом машинно-тракторной станции. В 1938-1943 годах — старший агроном, главный агроном Алма-Атинского областного земЗападно-Казахстанского обкома Компартии Казахстанаела. В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС.

С 1943 года на партийной работе в Казахской ССР. В 1943—1944 годах — заместитель заведующего отделом Алма-Атинского обкома КП(б) Казахстана. В 1944—1950 годах — заведующий сельскохозяйственным отделом, а в 1950—1952 годах — второй секретарь Талды-Курганского обкома КП(б) Казахстана. В 1952—1954 годах — второй секретарь Западно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана.

В 1954—1957 годах — заведующий Совхозным отделом ЦК Компартии Казахстана. В период освоения целинных земель непосредственно занимался созданием целой сети зерноводческих хозяйств на просторах республики. Более двухсот хозяйств было создано с нуля.

В 1957—1959 годах — второй секретарь Акмолинского, а в 1959—1961 годах — Алма-Атинского обкомов Компартии Казахстана. В 1961—1962 годах — председатель Джамбульского облисполкома.

С сентября 1962 по январь 1972 года — первый секретарь Чимкентского обкома (в январе 1963 — декабре 1964 года — сельского обкома) Компартии Казахстана. В декабре 1971 года Динмухамед КУНАЕВ предложил Василию Ливенцову, в то время первому секретарю Чимкентского обкома партии, возглавить Актюбинскую область. Василий Андреевич принялся было отказываться — мол, самому 58 лет, два года до пенсии осталось. Кунаев тут же прервал его: «Ещё 8-10 лет ты сможешь плодотворно работать в Актюбинске… После выписки из больницы отправляйся в Актюбинскую область, там надо укрепить руководство. Прошу тебя снять свои возражения относительно перевода». Напутствуя Ливенцова, Кунаев заметил: «Там, в Актюбинске, многие руководящие работники, начиная с первого секретаря обкома партии и председателя облисполкома, мало занимаются служебными делами, а больше подготовкой своих кандидатских диссертаций». По приезде в Актюбинск Ливенцов собрал этих «кандидатов» и предложил им, если уж так невтерпёж в рабочее время заниматься наукой, освободить кресла. 3. Бывший председатель горисполкома Владимир ФИНЮТИН вспоминает, что Ливенцов был очень резким руководителем. -На одном из совещаний «он меня» и начальника треста «ЗапКазтяжстрой» сильно отругал. После я ушёл к себе в кабинет, но недолгое время спустя секретарь Ливенцова вновь вызвала меня к нему. Он вышел из-за стола: «Владимир, ты извини, что я немножко на тебя пошумел». Ещё круче первый секретарь разбирался с нерадивыми хозяйственниками. Накануне одного из совещаний с руководителями сельских хозяйств Ливенцов объехал поля и нарвал сорняков. А потом, на совещании, вызывал к трибуне директоров и главных агрономов и прилюдно вручал им эти «букеты».

С января 1972 по 22 января 1985 года — первый секретарь Актюбинского обкома Компартии Казахстана. Ровно 13 лет был руководителем области.

В этот период в Актюбинской области динамично и добротно обустраивали областной центр — были построены новые здания железнодорожного и аэро- вокзалов, жилые массивы, организовано троллейбусное движение. Актюбинск преобразился и приобрёл современный вид. Вырастали и развивались и другие города области. При активной поддержке и содействии Ливенцова в 1975 году в Актюбинске появилось первое в СССР высшее лётное училище гражданской авиации (АВЛУГА), ставшее третьим по счёту вузом в области. В 1977 году в результате разукрупнения бывшей Казахской железной дороги была организована Западно-Казахстанская железная дорога с управлением в Актюбинске. Личные контакты руководителя области с главами профильных союзных Министерств, ведомств и Отделов ЦК КПСС позволяли значительно быстрее и плодотворнее решать многие проблемные вопросы региона.

"Летом 1973 года в Алма-Ату приехал Брежнев по случаю вручения Казахстану ордена «Дружбы народов». В аэропорту его встречали члены бюро ЦК КП Казахстана, руководители правительства и первые секретари обкомов партии, — вспоминает Василий Андреевич. — Подойдя ко мне, Леонид Ильич прикоснулся рукой к моей голове. «Да ты ведь начал седеть, а когда работал в ЦК заведующим отделом, то выглядел молодцом, без седины», — проговорил он. Потом спросил, как мои дела, сказал, что доволен моей работой, обнял меня и расцеловал.

Большое внимание первый секретарь обкома партии уделял развитию сельского хозяйства. С прибытием Ливенцова в область началась работа по созданию крупных животноводческих комплексов, к этому строительству были привлечены многие крупные предприятия города. Для заготовок и хранения сельскохозяйственных продуктов в Актюбинске к началу 80-х годов были построены и введены в эксплуатацию элеватор, комбикормовой завод и мельница. В 1980 году в Актюбинской области собрали рекордный урожай — 100 миллионов пудов зерна (1664 тысячи тонн). Это была одна десятая часть годового урожая всего Казахстана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1981 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств по продаже государству в 1980 году миллиарда пудов зерна и перевыполнении планов десятой пятилетки по производству и закупкам хлеба и других сельскохозяйственных продуктов Ливенцову Василию Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С января 1985 года — персональный пенсионер союзного значения.

Жил в Москве. В 1999 году была издана книга воспоминаний В. А. Ливенцова «Моё время».

Своё 85-летие Василий Ливенцов встретил в Актюбинске, куда его пригласили местные власти. В день рождения, 16 января 1999 года, Василия Андреевича привезли к дому по улице Перова, где он жил. Здесь его ждала не только неожиданная и трогательная встреча с соседями по дому и людьми, с которыми раньше работал. Ливенцов даже и не заметил, что висевшая на углу дома табличка с названием улицы закрыта белой тканью. «Василий Андреевич, посмотрите-ка сюда!» — призвал аким области Аслан МУСИН, и его помощники сдёрнули покрывало. «Улица имени В. А. Ливенцова», — еле слышно прочёл именинник, и по его лицу покатилась слеза…

Скончался 15 июля 2004 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (19.02.81)
 три ордена Ленина (19.07.67), (10.12.73), (19.02.81)
 Орден Октябрьской Революции (25.08.71)
 Орден Отечественной войны II степени(11.03.85)
 пять орденов Трудового Красного Знамени (9.04.1947)(11.01.57) (15.01.64) (3.03.80) (13.01.84)
 Почётный железнодорожник (1978)
 медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959)
 медаль «За освоение целинных земель» (1957)

Литература 
 Ливенцов В. А. Моё время. Актобе. 1999 г.

Ссылки 
 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Первые секретари Чимкентского обкома КП Казахстана
Первые секретари Актюбинского обкома КП Казахстана
Выпускники Казахского сельскохозяйственного института
Похороненные на Троекуровском кладбище
Председатели Джамбульского облисполкома
Вторые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Вторые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Вторые секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана
Вторые секретари Западно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС